Гранха Санта Круз има више значења:

 Гранха Санта Круз (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Круз (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Круз (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику